Эйнсли:

 Эйнсли — зелёный район в округе Северная Канберра города Канберра, столицы Австралии.
 Эйнсли — озеро на острове Кейп-Бретон (Новая Шотландия, Канада).
 Эйнсли — полупрофессиональный клуб по австралийскому футболу, базирующийся в городе Канберра.

 Эйнсли (фамилия) — английская фамилия.